WSJ steht für:
 The Wall Street Journal, US-amerikanische Tageszeitung
 Winston-Salem Journal, US-amerikanische Tageszeitung
 Wisconsin State Journal, US-amerikanische Tageszeitung
 Weekly Shōnen Jump, japanisches Manga-Magazin
 World Scout Jamboree der World Organization of the Scout Movement, siehe Jamboree #Jamborees in der Pfadfinderbewegung
 World Series of Jetsprinting, Sportveranstaltung für Jetboote
 Flughafen San Juan/Uganik (IATA-Code), Wasserflugzeugbasis auf Kodiak Island, Alaska

Abkürzung